Грюн () — фамилия.

Известные носители:
  (1822—1904) — немецкий поэт.
 Грюн, Ангелина (род. 1979) — немецкая волейболистка.
 Грюн, Карл Теодор Фердинанд (1817—1887) — немецкий публицист.
 Грюн, Жорж (род. 1962) — бельгийский футболист, защитник.
 Грюн, Макс (род. 1987) — немецкий футболист, вратарь.
 Грюн, Макс фон дер (1926—2005) — немецкий писатель, публицист.
 Грюн, Рудольф (1900—1966) — американский пианист и композитор.
 Грюн, Фридерика (1836—1917) — немецкая оперная певица.
 Грюн, Якоб (1837—1916) — австрийский скрипач и музыкальный педагог.

См. также 
 Анастасий Грюн () — псевдоним австрийского поэта Антона Александера фон Ауэршперга (1806—1876).
 Грин